El Torneig de Ponte Vedra Beach 2009, també conegut com a MPS Group Championships 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 d'abril de 2009 al Sawgrass Country Club de Ponte Vedra Beach, Florida, Estats Units.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

WTA Tour 2009
Competicions tennístiques estatunidenques